Бенгт Берндтссон (; 26 января 1933, Гётеборг — 4 июня 2015, там же) — шведский футболист,  серебряный призёр чемпионата мира (1958).

Спортивная карьера 

Начал свою карьеру в клубах Hisingstads IS и ИФ «Лундбю». Там перспективного нападающего заметили селекционеры Гётеборга и с 18 лет он стал выступать за этот известный клуб.

С 1954 г. вместе с Уве Ульссоном и Бертилем Юханссоном они сформировали мощную тройку нападения «Гётеборга».

В мае 1956 г. на стадионе Росунда футболист дебютировал в сборной Швеции, в котором была зафиксирована нулевая ничья со сборной Англии. Всего за карьеру провел за сборную 29 матчей, в которых забил пять голов. На первенстве мира в Германии (1958) провел лишь один матч — последнюю игру группового турнира против Уэльса. В том же году в составе «Гётеборга» стал чемпионом своей стран и по итогам сезона вошёл в число 11 игроков, проведших на поле наибольшее количество времени.

Участвовал в играх отборочного турнира на чемпионат мира 1962 г. и в квалификации к Евро-1964. Его последняя игра за сборную состоялась 20 сентября 1964 г. в поединке футбольного турнира Северных стран против сборной Норвегии.

В составе «Гётеборга» принял участие в 599 играх и забил 125 мячей, что является клубным рекордом. В 1967 г. стал победителем Кубка Интертото УЕФА,

Ссылки 

 http://www.weltfussball.de/spieler_profil/bengt-berndtsson/
 http://www.expressen.se/gt/sport/bengt-berndtsson-har-gatt-bort--blev-82-ar/

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «Гётеборг»
Игроки ФК «Барри Таун»